Dolezalek bzw. Doležálek ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Dolezalek (1914–1999), deutscher Jurist und SS-Mitglied

 Gero Dolezalek (* 1943), deutscher Rechtshistoriker
 Isabelle Dolezalek (* 1981), deutsche Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin
 Jan Doležálek (* 2002), tschechischer Hammerwerfer
 Jan Emanuel Doležálek (1780–1858), tschechischer Komponist, Organist und Violincellist